Saladyn (zm. 1193) – założyciel dynastii Ajjubidów
 Saladyn (zm. 1412) – władca Złotej Ordy
 Saladyn – egipski film historyczny

Zobacz też 
 Saladin